Het verraad (hoorspel), een hoorspel uit 1968
Het eerste deel van de Krondor-serie van Raymond Feist, zie Het verraad (Krondor)
Het eerste deel van de romanserie van A.M. de Jong over Merijntje Gijzen